Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993 года проходил с 13 по 22 августа на стадионе «Готтлиб-Даймлер-Штадион» в Штутгарте (Германия). В соревнованиях приняли участие 1689 человека из 187 стран мира. Победителями в неофициальном командном зачёте стали спортсмены США, которые выиграли 25 медалей, 13 из которых золотые.

На чемпионате были установлены 4 мировых рекорда.

Результаты 

WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд

Мужчины

Дорожка

Сектор 

1 Майкл Сталси из США финишировал 3-м, но позже был дисквалифицирован за употребление тестостерона и местенолона.

Женщины

Дорожка

Сектор

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международные спортивные соревнования в Штутгарте